Чемпионат Европы по регби-7 (), до 2013 года Турнир ФИРА-АЕР по регби-7 (), до 2021 года Гран-При Европы по регби-7 () — ежегодное соревнование национальных сборных стран Европы по регби-7, проводимое под руководством Регби Европы. До 2011 года турнир имел квалификационный и финальный этапы, с 2011 года турнир проходит в несколько этапов по образцу Мировой серии по регби-7. Высший дивизион называется также Европейская серия (), ниже него находится Серия Трофи (), ещё ниже идёт Конференция 1. В турнирах применяется принцип выбывания и повышения в классе. Победитель высшего дивизиона становится чемпионом Европы.

История 
Первый розыгрыш чемпионата Европы по регби-7 состоялся в 2002 году в немецком Гейдельберге. С 2002 по 2010 годы у турнира был отборочный цикл: лучшие команды отборочного цикла попадали в финальную часть. Первым чемпионом Европы стала сборная Португалии, которая уступала титул чемпионов Европы только в 2007 и 2009 годах сборной России. В 2003 году турнир прошёл в Гейдельберге, в 2004 году — в Пальме-де-Майорке, с 2005 по 2007 годы и в 2010 году проходил в Москве, а в 2008 и 2009 финальную часть принял Ганновер. В 2008 году турнир также стал европейским отборочным этапом к чемпионату мира по регби-7 в ОАЭ, проходившим на следующий год. С 2011 года турнир проходит в несколько этапов в разных городах Европы, как в Мировой серии по регби-7, и называется Гран-При Европы. Первым победителем Гран-При стала Португалия. Турнир не проводился в 2020 году в связи с пандемией COVID-19.

Формат 
Чемпионат Европы состоит из нескольких этапов: на каждом этапе играют летом по 12 команд (в 2021 году их было 8). Этап проходит в два дня: в первый день играются матчи группового этапа, во второй — матчи плей-офф. Команды делятся на группы по 4 каждая: в плей-офф выходят восемь сборных (при 12 участницах — по два победителя из каждой группы плюс ещё две лучшие команды, занявшие третьи места). Участники плей-офф борются за титул победителя этапа чемпионата Европы; не вышедшие в плей-офф команды разыгрывают Челлендж Трофи.

В конце каждого турнира команды получают очки в зависимости от занятого места: сборная, набирающая больше всего очков по сумме этапов, становится чемпионом Европы. Команда с наименьшим количеством очков выбывает в чемпионат Трофи (второй по рангу), а команда-победительница турнира Трофи получает право выступить на следующем чемпионате Европы (Гран-При Европы). В 2021 году после очередного ребрендинга схема сохранилась, однако в розыгрыше участвовали восемь команд, разделённые на две группы: результаты в группе влияли лишь на сетку плей-офф. Система с начислением очков осталась прежней.

Высший дивизион

Чемпионаты

Гран-При

Чемпионаты

Достижения 

Данные на 2021 год

Низшие дивизионы

Дивизион A / Трофи

Дивизион B / Конференция 1

Конференция 2

Партнёры 
 Société Générale, Eurosport 2 (официальный вещатель)

См. также 
 Чемпионат Европы по регби-7 среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Регби Европы 

Турниры по регби-7
Регби-7